VCO steht für:
 , siehe spannungsgesteuerter Oszillator
 VC Olympia Berlin, der Bundesstützpunkt für den Volleyball-Nachwuchs des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) in Berlin
 die italienische Provinz Verbano-Cusio-Ossola
 , die ernährungswissenschaftliche Bezeichnung für natives Kokosöl

Siehe auch:
 VCÖ (Begriffsklärung)

VCO